Il doppio del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2006, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Eric Butorac e Travis Parrott che hanno battuto in finale Rik De Voest e Glenn Weiner 4-6, 6-3, [11-9].

Teste di serie 

 Eric Butorac /  Travis Parrott (Campioni)
 Rik De Voest /  Glenn Weiner (finale)

 Goran Dragicevic /  Aleksandar Vlaski (primo turno)
 Martin Lee /  Harel Levy (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Odlum Brown Vancouver Open 2006